Летње параолимпијске игре 2020. () биле су 16. по реду Летње параолимпијске игре које су се одржале од 24. августа до 5. септембра 2021. године у Токију.

Избор домаћина

Државе учеснице

Биланс медаља

Напомене

Извори

Спољашње везе 

 Tokyo 2020 Summer Paralympic Games

 
Спорт у 2021.